Музей Сарагосы () — один из крупнейших музеев в Испании, расположен в городе Сарагоса.

В его коллекциях находятся археологические и этнографические экспонаты, художественные работы, изделия из керамики. В музее имеется библиотека, реставрационный отдел, в нем проводятся учебные и общественные мероприятия.

История 

Это старейший музей в столице Арагона, расположенный в здании эпохи нового возрождения, построенный по проекту архитекторов Рикардо Магдалины (исп.) и Хулио Браво (исп.).

Здание построено в 1908 году, музей открыт в 1911 году.

Также называется Музей изящных искусств.

Коллекции музея 

В музее экспонируется коллекция предметов доисторической эпохи, мозаика и различные предметы, обнаруженные при раскопках и датируемые временем первого римского поселения. Интересно собрание предметов мусульманского искусства из дворца Альхаферия, романская и ренессансная живопись и скульптура.

Отдельный зал отведен работам Франсиско Гойи. Здесь можно видеть его автопортрет, портреты Сан-Карлоса, Фердинанда VII, Карлоса IV и Марии-Луизы Пармской, а также гравюры из серии «Капричос».

Осмотр музея завершается в зале современного искусства.

Секция археологии

Секция керамики 

Секция керамики музея Сарагосы находится в здании Альбаррасин, справа от входа в парк Примо-де-Ривера, рядом с этнологическим отделом. Выставка посвящена развитию арагонского гончарного мастерства начиная с каменного века и заканчивая сегодняшним днём. Особое внимание уделено характерным керамическим изделиям, изготавливаемым в Муэле и Теруэле и считающимися лучшими в мире.

Художественная секция 

Работам Франсиско Гойи в музее отведен целый отдельный зал.

См. также 

 Прадо

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт музея
  Goyas en el Museo de Zaragoza

Музеи Арагона
Здания и сооружения Сарагосы